Czyżiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie zasławskim
 Czyżiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czerkaskim, w rejonie zwinogródzkim
 Czyżiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie czernihowskim, w rejonie ripkynskim
 Czyżiwka – wieś na Ukrainie, w obwodzie żytomierskim, w rejonie nowogrodzkim, nad Słuczą